Э́мел Эйса́н Ами́н (; род. 30 июля 1985, Лондон) — английский актёр. Наиболее известен по роли Алби в фильме «Бегущий в лабиринте».

Ранняя жизнь и образование 
Амин родился в Лондоне у ямайско-викентийских родителей. Он обучался актёрскому мастерству в Театральной Школе Барбары Спик () и независимых школах в Лондоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры Великобритании